Мадлен Стоу () је америчка глумица, рођена 18. августа 1958. године у Игл Року, Лос Анђелес (САД).

Филмографија 

|-
| 1981. || || -{Gangster Wars}- || Рут Ласкер || 
|-
| 1987. || Заседа || -{Stakeout}- || Марија Макгвајер|| 
|-
| 1989. || || -{Worth Winning}- || Вероника Бриско || 
|-
| 1989. || || -{Tropical Snow}- || Марина || 
|-
| 1990. || Два Џејка || -{The Two Jakes}- || Лилијан Бодин || 
|-
| 1990. || Освета || -{Revenge}- || Марјеа Мендез ||
|-
| 1991. || || -{Closet Land}- || жртва || 
|-
| 1992. || Последњи Мохиканац || -{The Last of the Mohicans}- || Кора Манро || 
|-
| 1992. || Незаконити улазак || -{Unlawful Entry}- || Карен Кар || 
|-
| 1993. || || -{Short Cuts}- || Шери Шепард|| 
|-
| 1993. || || -{Another Stakeout}- || Марија || непотписана
|-
| 1994. || || -{Bad Girls}- || Коди Замора || 
|-
| 1994. || || -{China Moon}- || Рејчел Манро || 
|-
| 1994. || || -{Blink}- || Ема Броди || 
|-
| 1995. || Дванаест мајмуна || -{Twelve Monkeys}- || Кетрин Рајли || 
|-
| 1998. || || -{Playing by Heart}- || Грејси || 
|-
| 1998. || || -{The Proposition}- || Еленор Барет ||
|-
| 1999. || Генералова кћи || -{The General's Daughter}- || Сара Хил || 
|-
| 2002. || Одмазда на мафијашки начин ||-{Avenging Angelo}- || Џенифер Барет Алигијери|| 
|-
| 2002. || Били смо војници || -{We Were Soldiers}- || Џулија Мур || 
|-
| 2002. || || -{Impostor}- || Маја Олам || 
|-
| 2003. || || -{Octane}- || Сенга Вилсон || 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Биографије живих особа